Belgische Botschaft in Deutschland steht für:

 Belgische Botschaft in Berlin
 Botschaft des Königreichs Belgien (Bonn)